Arbuz zwyczajny
 KAWON Krajowa Akcja w Obronie Narodu – polska tajna organizacja II wojny światowej